Гръцкото консулство в Битоля (; ) е дипломатическо представителство на Гърция в град Битоля, Северна Македония.

История 
Решение за отваряне на гръцко консулство в Битоля - град, в който няма гърци, но има голяма влашка гъркоманска общност, е взето от гръцкото правителство още в 1853 година. Избухването на Кримската война обаче отлага тази стъпка, тъй като дипломатическите отношения между Кралство Гърция и Османската империя са прекъснати. Мисията е отворена след войната в 1859 година със статут на вицеконсулство и пръв вицеконсул е Теодорос Валянос. В 1863 година мисията прераства в консулство. В 1865 година консул става Евангелос Антипас, лекар от Корфу, който се старае да противодейства на българското просветно дело в Битолско. Консулството в сътрудничество с Пелагонийската гръцка митрополия ръководи гръцкото просветно, църковно, а от края на XIX век и революционно дело в Югозападна Македония. След Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година, консулството става щаб на андартските чети в Югозападна Македония, воюващи с българските чети на ВМОРО.

В 1903 година консулството се нанася в красива барокова сграда, днес обявена за паметник на културата и използвана от община Битоля.

На 12 март 2006 година в Битоля, вече в Република Македония, отново отваря врати гръцко консулство. Разположено е на улица „29 ноември“ № 4.

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Битоля
Битоля
Гръцка въоръжена пропаганда в Македония
Консулства в Битоля
Битоля
Дипломатически мисии в Сърбия